Плезант Вали има више значења:
 Плезант Вали (Аљаска)
 Плезант Вали (Њујорк)
 Плезант Вали (Тексас)
 Плезант Вали (Западна Вирџинија)
 Плезант Вали (Мисури)